Два корабля Королевского флота назывались HMS Duke of York, в честь герцогов Йоркских, один проектировался:

 HMS Duke of York — 4-пушечный куттер; закуплен в 1763; продан в 1766.
 HMS Duke of York проектировался в 1809 Джозефом Такером, как гигантский 170-пушечный линейный корабль 1 ранга; не строился.
 HMS Duke of York (17) — линкор типа King George V; планировался как HMS Anson; переименован; спущен на воду в 1940; отправлен на слом в 1958.

См. также 
 Duke of York — наемный люгер, ранее возможно приватир
 Duke of York — наемный куттер
 Duke of York — два пассажирских парохода